Ио́сиф Васи́льевич Гу́рик (25 октября 1925 — 31 декабря 2013) — советский и российский работник сельского хозяйства, c 1959 по 1985 год — председатель колхоза имени Ленина (Казатинский район, Винницкая область, Украинская ССР). Герой Социалистического Труда (8 апреля 1971 года).

Биография 
Родился 25 октября 1925 года в селе Шарапановка, ныне расположенного на территории Крыжопольского района Винницкой области Украины в крестьянской семье. По национальности — украинец. После окончания школы-семилетки трудился в колхозе.

Участник Великой Отечественной войны. 31 января 1944 года был призван в ряды Красной Армии, а 23 февраля 1944 года был направлен в действующую армию. Воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах в составе зенитно-пулеметной роты 30-й гвардейской механизированной бригады в должности помощника наводчика зенитного пулемета ДШК. 10 июня 1944 года в ходе боев под городом Яссы получил тяжелое ранение, но после лечения продолжил дальнейшую службу. Принимал участие в советско-японской войне. В 1950 году был демобилизован.

После демобилизации вернулся в родное село, и вскоре поступил на курсы бригадиров тракторных бригад в селе Ольгополь Чечельницкого района Винницкой области, после окончания которых продолжил трудиться в колхозе. В 1953 году окончил сельскохозяйственный техникум в селе Верховка Тростянецкого района Винницкой области по специальности «механик» и был направлен на работу в Белопольскую машинно-тракторную станцию, расположенную в Казатинском районе Винницкой области в качестве механика-контролера. Затем был переведён на должность заведующего отделением Самгородокской машинно-тракторной станции, расположенной в том же районе.

В 1959 году возглавил отстающий колхоз имени Ленина, находившийся на территории Казатинского района Винницкой области. Управлял данным хозяйством более 25 лет. Начав с подъёма растениеводства, через несколько лет добился урожаев пшеницы выше среднего уровня по району. Так, урожайность сахарной свеклы в колхозе превысила 600 центнеров с гектара. Именно по инициативе Гурика в руководимом им колхозе была создана садово-огородная бригада, а благодаря полученным государственным кредитам колхоз закупил новые трактора, провел строительство животноводческих ферм.

Также в руководимом Иосифом Гуриком колхозе проводилась большая селекционная работа, что позволило повысить ежедневные надои до 10 литров на корову. Был создан откормочный пункт, который в качестве кормов использовал отходы производства местного сахарозавода. Благодаря этому за короткий срок удалось довести поголовье скота до 7 тысяч. Объём сельскохозяйственной продукции достиг столь высокого уровня, что к колхозу были проложены железнодорожные подъездные пути. Следующей инициативой Иосифа Гурика стало создание птицефермы, благодаря функционированию которой уже через несколько лет на ферме было 40 тысяч кур-несушек, дававших более миллиона яиц в год. За счет колхоза в селе была построена двухэтажная школа, медпункт, перестроен клуб, а также заасфальтированы улицы и дороги.

8 апреля 1971 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Иосифу Васильевичу Гурику было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1985 года — персональный пенсионер союзного значения.

Скончался 31 декабря 2013 года на 89-м году жизни. Был похоронен в родном селе Махаринцы (Казатинский район, Винницкая область, Украина).

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (8 апреля 1971 года)
 орден Ленина (8 апреля 1971 года)
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Отечественной войны II степени
 орден «Знак Почёта»
 орден Красной Звезды (17 февраля 1945 года)
 медаль «За боевые заслуги» (25 мая 1945 года)
 другие медали

Примечания

Ссылки 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные в Казатинском районе